In 2000 werd het 60ste Campeonato Piauiense gespeeld voor clubs uit de Braziliaanse staat Piauí. De competitie werd georganiseerd door de FFP en werd gespeeld van 13 februari tot 19 juli. Ríver werd kampioen.

Eerste toernooi

Eerste fase

Groep A

Groep B

Tweede fase
Onduidelijk waarom Cori-Sabbá naar de derde fase doorstootte.

Derde fase

Tweede toernooi

Eerste fase

Groep A

Groep B

Tweede fase

Derde fase

Finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Piauiense
Piaui